Cette page contient les pages d'homonymie de DEP et Dep.

DEP, sigle composé des trois lettres D, E et P, peut faire référence à :
 débit expiratoire de pointe, un critère de spirométrie ;
 diplôme d'études professionnelles, un diplôme au Québec ;
 The Dillinger Escape Plan, un groupe américain de heavy metal ;
 Data Execution Prevention, un dispositif de sécurité intégré à certaines versions du système d'exploitation Microsoft Windows ;
 pédé, en verlan ;
  (en français, Département de la protection de l'environnement), un terme utilisé par plusieurs états américains pour leur agence de protection de l'environnement ;
 Data Encryption Peripheral (en français, périphérique de chiffrement de données), un dispositif matériel de chiffrement de niveau bancaire ;
 Demande d'entente préalable, un document nécessaire pour la prise en charge de certains actes et traitements médicaux par l'Assurance maladie en France.

DEP est une abréviation qui peut faire référence à :
 Demokrasi Partisi (en français, Parti de la démocratie), un parti politique turc ;
 Descente d’Eau Pluviale.

Dep est un nom qui peut faire référence à :
Karakoçan, une ville de Turquie, nommée Dep ou Depê en kurde.